Barton Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barton Mountain (Arkansas)
 Barton Mountain (Kalifornien)
 Barton Mountain (Essex County, New York)
 Barton Mountain (Warren County, New York, 613 m)
 Barton Mountain (Warren County, New York, 670 m)
 Barton Mountain (Vermont)
 Barton Mountain (Virginia)

Siehe auch:
 Barton Mountains, Gebirgsgruppen in Antarktika